O Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001 foi vencido por Luís Figo com uma diferença de 12 pontos. David Beckham ficou em segundo.

Resultado

Ligações externas

Ver também 
 Melhor jogador do mundo pela FIFA